Bobenheim am Berg, een plaats in het district Bad Dürkheim in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Bobenheim-Roxheim, een plaats in het district Rhein-Pfalz-Kreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts